Название ряда церквей, посвящённых Антонию Великому

Антониевская церковь — домовой храм Харьковского императорского университета
Антониевская церковь — православный храм в городе Коссово, Белоруссия
Антониевская церковь — православный храм в агрогородке Подгорная, Белоруссия